Конституционный референдум в Замбии проходил 17 июня 1969 года. На референдуме предлагалось внести поправки в Конституцию, которые бы сняли требование о вынесении в будущем поправок в статьи Конституции, защищающие основные права, на публичный референдум. Вместо этого для изменения Конституции требовалось бы большинство в две трети голосов в Национальной ассамблее. В результате референдума поправки были одобрены 85 % голосами избирателей. Явка составила 69,5 %.

Вскоре после этого в августе 1973 года страна была официально объявлена ​​однопартийным государством. Объединённая партия национальной независимости стала единственной разрешённой партией.

Примечания 

Замбия
Выборы в Замбии
1969 год в Замбии
Июнь 1969 года